Abboud ist der Familienname folgender Personen:

 Abdo Abboud, syrischer Germanist und Komparatist
 Aline Abboud (* 1988), deutsche Journalistin
 Hassan Abboud († 2014), syrischer Rebellenführer
 Layāl Abboud (* 1982), libanesische Popsängerin und Schauspielerin
 Omar Abboud (* 1966), argentinische Persönlichkeit des Islams syro-libanesischer Herkunft